Budynek przy ul. ks. Pawła Gogi 1 w Toruniu – dawna plebania parafii Chrystusa Króla, obecnie budynek mieszkalny, należący do diecezji toruńskiej.

Lokalizacja 
Budynek znajduje się w prawobrzeżnej części miasta, w dzielnicy Mokre, przy ul. ks. Pawła Gogi 1, w sąsiedztwie pływalni miejskiej – Aqua Toruń, kościoła Chrystusa Króla oraz biurowca –Orbita Business Park.

Historia 
Dom wraz z ogrodem powstał na początku XX wieku. W okresie międzywojennym, po erygowaniu parafii katolickiej na Mokrem, urządzono w nim plebanię kościoła Chrystusa Króla, którą w 1994 roku przeniesiono do nowego obiektu pobudowanego tuż przy kościele. Budynek dawnej plebanii natomiast przejęła diecezja toruńska i urządziła w nim mieszkania dla księży rezydentów, którzy pomagają w pracach duszpasterskich, lecz bez nałożonych obowiązków wikariusza. 

Budynek wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków (nr 1726).

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Diecezja toruńska

Architektura historyzmu w Toruniu
Budynki mieszkalne w Toruniu
Obiekty w Toruniu wpisane do gminnej ewidencji zabytków